Список угрожаемых видов перепончатокрылых содержит перечень видов насекомых из отряда перепончатокрылых (Hymenoptera: муравьи, осы, пчёлы, шмели и другие), которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) внесено 185 редких и исчезающих видов перепончатокрылых, из них 155 видов — уязвимые, 18 видов — вымирающие и 12 видов — находящиеся на грани исчезновения. Этот перечень представлен пчёлами, шмелями и муравьями. В нём отсутствуют такие перепончатокрылые как осы, пилильщики, наездники и рогохвосты. С учётом видов, информации о которых недостаточно (Data Deficient, 316 видов), близки к уязвимому положению (Near Threatened, 26 видов) или чьё положение под наименьшей угрозой (Least Concern, 106 видов), всего в Красном списке МСОП представлено 633 вида перепончатокрылых.

Apoidea — Пчёлы и шмели

Andrenidae 
  Andrena labiatula
  Andrena stepposa
  Flavipanurgus granadensis

Apidae 
  Ammobates dusmeti
  Ammobates melectoides
  Bombus affinis
  Bombus alpinus
  Bombus brachycephalus
  Bombus caliginosus
  Bombus crotchii
  Bombus dahlbomii
  Bombus fervidus
  Bombus franklini
  Bombus fraternus
  Bombus haueri
  Bombus inexspectatus
  Bombus medius
  Bombus mexicanus
  Bombus morrisoni
  Bombus occidentalis
  Bombus pensylvanicus
  Bombus reinigiellus
  Bombus rubriventris
  Bombus steindachneri
  Bombus suckleyi
  Bombus terricola
  Bombus variabilis
  Nomada noskiewiczi
  Nomada siciliensis

Colletidae 
  Colletes dimidiatus
  Colletes merceti
  Colletes moricei
  Colletes pulchellus
  Colletes sierrensis
  Colletes wolfi

Halictidae 
  Halictus carinthiacus
  Halictus microcardia
  Lasioglossum breviventre

Megachilidae 
  Megachile cypricola
  Megachile pluto

Melittidae 
  Dasypoda frieseana
  Melitta hispanica
  Melitta kastiliensis

Formicoidea

Formicidae — Муравьи 
  Acanthomyops latipes
  Acanthomyops murphii
  Adetomyrma venatrix
  Anergates atratulus
  Aneuretus simoni
  Anoplolepis nuptialis
  Antichthonidris bidentatus
  Aphaenogaster bidentatus
  Camponotus universitatis
  Cardiocondyla zoserka
  Cataglyphis hannae
  Chalepoxenus brunneus
  Chalepoxenus kutteri
  Chalepoxenus muellerianus
  Chalepoxenus spinosus
  Chalepoxenus tarbinskii
  Chalepoxenus tauricus
  Chalepoxenus tramieri
  Chalepoxenus zabelini
  Crematogaster atilanica
  Crematogaster pilosa
  Doronomyrmex goesswaldi
  Doronomyrmex kutteri
  Doronomyrmex pacis
  Doronomyrmex pocahontas
  Dorymyrmex insanus
  Epimyrma adlerzi
  Epimyrma africana
  Epimyrma algeriana
  Epimyrma bernardi
  Epimyrma corsica
  Epimyrma goridaghini
  Epimyrma kraussei
  Epimyrma ravouxi
  Epimyrma stumperi
  Epimyrma tamarae
  Epimyrma zaleskyi
  Formica dirksi
  Formica talbotae
  Formicoxenus chamberlini
  Formicoxenus nitidulus
  Formicoxenus provancheri
  Formicoxenus quebecensis
  Formicoxenus sibiricus
  Harpagoxenus canadensis
  Harpagoxenus sublaevis
  Harpgoxenus zaisanicus
  Kyidris media
  Kyidris yaleogyna
  Lasius reginae
  Leptothorax buschingeri
  Leptothorax duloticus
  Leptothorax faberi
  Leptothorax minutissimus
  Manica parasitica
  Megalomyrmex symmetochus
  Monomorium effractor
  Monomorium hospitum
  Monomorium inquilinum
  Monomorium noualhieri
  Monomorium pergandei
  Monomorium santschii
  Monomorium talbotae
  Myrmecia inquilina
  Myrmica bibikoffi
  Myrmica colax
  Myrmica ereptrix
  Myrmica faniensis
  Myrmica hirsuta
  Myrmica kabylica
  Myrmica lampra
  Myrmica laurae
  Myrmica lemasnei
  Myrmica myrmicoxena
  Myrmica quebecensis
  Myrmica samnitica
  Myrmica symbiotica
  Myrmica winterae
  Myrmoxenus gordiagini
  Nothomyrmecia macrops
  Oxyepoecus bruchi
  Oxyepoecus daguerrei
  Oxyepoecus inquilinus
  Pheidole acutidens
  Pheidole argentina
  Pheidole elecebra
  Pheidole inquilina
  Pheidole lanuginosa
  Pheidole microgyna
  Pheidole neokohli
  Pheidole oculata
  Pheidole parasitica
  Pheidole symbiotica
  Plagiolepis ampeloni
  Plagiolepis grassei
  Plagiolepis regis
  Pogonomyrmex anergismus
  Pogonomyrmex colei
  Polyergus breviceps
  Polyergus lucidus
  Polyergus nigerrimus
  Polyergus samurai
  Protomognathus americanus
  Pseudoatta argentina
  Pseudomyrmex leptosus
  Rhoptromyrmex mayri
  Rhoptromyrmex schmitzi
  Rossomyrmex minuchae
  Rossomyrmex proformicarum
  Serrastruma inquilina
  Solenopsis daguerrei
  Solenopsis solenopsidis
  Strongylognathus afer
  Strongylognathus alboini
  Strongylognathus alpinus
  Strongylognathus arnoldii
  Strongylognathus caeciliae
  Strongylognathus cecconii
  Strongylognathus chelifer
  Strongylognathus christophi
  Strongylognathus dalmaticus
  Strongylognathus destefanii
  Strongylognathus emeryi
  Strongylognathus foreli
  Strongylognathus huberi
  Strongylognathus insularis
  Strongylognathus italicus
  Strongylognathus karawajevi
  Strongylognathus kervillei
  Strongylognathus koreanus
  Strongylognathus kratochvilli
  Strongylognathus minutus
  Strongylognathus palaestinensis
  Strongylognathus pisarskii
  Strongylognathus rehbinderi
  Strongylognathus ruzskyi
  Strongylognathus silvestrii
  Strumigenys xenos
  Teleutomyrmex kutteri
  Teleutomyrmex schneideri
  Tetramorium microgyna
  Tetramorium parasiticum

См. также 
 Список угрожаемых видов бабочек
 Список угрожаемых видов жуков
 Список угрожаемых видов стрекоз
 Список угрожаемых видов прямокрылых
 Список угрожаемых видов многоножек
 Список угрожаемых видов паукообразных
 Список угрожаемых видов ракообразных
 Список угрожаемых видов животных

Примечания

Ссылки 
 

Перепончатокрылые